Kritikerprisen () ist ein dänischer Literaturpreis, der jährlich von der Literaturkritikergilde (Litteraturkritikernes Lav, gegründet 1966) vergeben wird. Ausgezeichnet werden qualitätsvolle Werke, die „eine größere öffentliche Beachtung verdienen“. Der Preis wurde 1957 vom dänischen Verlegerverein (Forlæggerforeningen) gestiftet. Seit 1971 entscheiden die Mitglieder der Literaturkritikergilde über die Vergabe. Das Preisgeld betrug anfangs 1.000 Kronen (DKK) und erhöhte sich in den folgenden Jahren schrittweise auf heute 30.000 DKK.
Seit 1969 vergibt die Kritikergilde zudem den Georg-Brandes-Preis.

Preisträger

Siehe auch 
 Liste von Literaturpreisen

Weblinks 
 Litteraturkritikernes Lav Offizielle Webpräsenz der Literaturkritikergilde (dänisch)

Literaturkritik
Literaturpreis (Dänemark)
Erstverleihung 1957